Aksai bezeichnet:

Ortschaften in Russland:
 Aksai, Stadt in der Oblast Rostow
 Aksai (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Aksai (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Aksai (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan
 Aksai (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd

Flüsse:
 Aksai (Aktasch), linker Nebenfluss des Aktasch in Tschetschenien und Dagestan (Russland)
 Aksai (Don), rechter Flussarm des Don in Russland
 Aksai (Kakschaal), Oberlauf des Kakschaal / Toxkan He in Kirgisistan
 Aksai (Kaskelen), rechter Nebenfluss des Kaskelen in Kasachstan

Unternehmen:
 Aksai Landmaschinenfabrik, ehemaliges Unternehmen

Siehe auch:
 Aksai Jessaulowski, linker Nebenfluss des Don 
 Aksai Chin, von China kontrollierte und von Indien beanspruchte Hochlandregion am Westrand von Tibet, nordöstlich von Kaschmir